Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1948 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 14 en 15 februari 1948 in het Hamar Stadion in het Noorse Hamar. Er namen 30 schaatsers uit 10 landen aan deel.

Titelverdediger was de Zweed Åke Seyffarth, die de Europese titel in 1947 te Stockholm had veroverd. De Noor Reidar Liaklev veroverde de Europese titel. In de jaren 1936 tot en met 1948 mochten ook niet-Europeanen die lid waren van een Europese schaatsclub deelnemen.

Klassement 

NCxx = niet gekwalificeerd voor de laatste afstand, maar wel als xxe geklasseerd in de eindrangschikking
F2 = niet gefinisht op de tweede afstand

1948
Langebaanschaatsen in 1948
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Hamar
Schaatsen 1948